Михаи́л Блино́в:
 Блинов, Михаил Александрович (1909—1993) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Блинов, Михаил Васильевич (1823—1888) — русский поэт, писатель, историк, краевед, ученый-математик. 
 Блинов, Михаил Федосеевич (1892—1919) — казак, участник Гражданской войны в России.